Die 5. Tour of Alberta 2017 war ein kanadisches Straßenradrennen im Bundesstaat Alberta. Das Etappenrennen fand vom 1. bis zum 4. September 2017 statt. Es war Teil der UCI America Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.1 eingestuft. Gesamtsieger wurde der US-Amerikaner Evan Huffman von Rally Cycling.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Die erste Etappe endete mit einer Bergankunft in Marmot Basin Ski Area. Dort gewann Evan Huffman (USA/Rally) als Solist mit 15 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sepp Kuss. Huffman übernahm die Gesamtführung.

2. Etappe 
Die zweite Etappe um Spruce Grove gewann im Massensprint der Niederländer Wouter Wippert (Cannondale Drapac) vor John Murphy (USA/Holoswesko). Huffman behielt die Gesamtführung.

3. Etappe 
Die dritte Etappe um Edmondon gewann im Massensprint Alex Howes (USA/Cannondale Drapac) vor seinem Teamkollegen Wouter Wippert. Huffman verteidigte die Gesamtführung.

4. Etappe 
Die vierte und letzte Etappe führte wieder um Edmondon. Dort gewann im Massensprint der Niederländer Wouter Wippert (Cannondale Drapac) seinen zweiten Etappensieg wieder, wie bei seinem ersten Etappensieg, vor John Murphy (USA/Holoswesko). Huffman behielt ein weiteres Mal die Gesamtführung und gewann die gesamte Rundfahrt.

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017